Letucha může být:

 letuchy (Dermoptera) – řád stromovitých plachtících savců
 rod letucha – Cynocephalus – rod z řádu letuch, čeledi letuchovití (Cynocephalidae)
 některé ryby z čeledi letuchovití (Dactylopteridae)
 Dactyloptena
 Dactylopterus